Олійник Олександр Миколайович — колишній перший заступник Міністра оборони України.
 Олійник Олександр Миколайович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Олійник Олександр Миколайович ( 1987) — український футболіст, півзахисник